Souvenir peut faire référence à :

 Un souvenir, un élément de mémoire individuelle
 Un souvenir, un objet acheté, rapporté ou conservé pour se souvenir de quelque chose ou de quelqu'un
 Un souvenir, texte autobiographique racontant sous forme de notes, de journal ou de récit, le passé de l'auteur
 Un souvenir, un hommage rendu lors d'une expérience collective

Culture

Littérature 
 Souvenir, un poème de Lamartine tiré du recueil Méditations poétiques ;
 Souvenir, une nouvelle de Guy de Maupassant parue en 1882 ;
 Souvenir, une nouvelle de Guy de Maupassant parue en 1884.

Cinéma 
 Souvenir, un film britannique de Geoffrey Reeve, sorti en 1989 ;
 Souvenir, un film espagnol de Rosa Vergés, sorti en 1994 ;
 Souvenir, un film franco-américain de Michael Shamberg,  ;  
 Souvenir, un film produit par Hanif Kureishi ;
 Souvenir, un film coréen de Im Kwon-taek, sorti en 2007 ;
 Souvenir, un film Français de Hichem Benderradji, sorti en 2012 ;
 Souvenir, un film de Bavo Defurne, sorti en 2016.
 The Souvenir, un film américano-britannique de Joanna Hogg, sorti en 2019.
 The Souvenir Part II, un film britannique de Joanna Hogg, sorti en  2021.

Théâtre 
 , une pièce de théâtre avec Florence Foster Jenkins.

Musique 
 Souvenir, une mélodie de la compositrice Augusta Holmès ;
Souvenir, une chanson du groupe Orchestral Manœuvres in the Dark.

Sculpture 
 Le Souvenir, groupe sculpté de Paul Dubois.

Peinture 
 Le Souvenir, huile sur bois de Jean-Honoré Fragonard, exposée à la Collection Wallace

Autre 
 Souvenir jacket, un type de blouson.

Souvenirs 
Souvenirs peut faire référence à :

Littérature 
 Souvenirs, une trilogie de Léon Tolstoï, réunie en 1864 ;
 Souvenirs, une nouvelle de Guy de Maupassant parue en 1884 ;

Cinéma 
 Souvenirs, un film de W.P. Kellino, sorti en 1920 ;
 Souvenirs (H.M. Pulham, Esq.), un film de King Vidor, sorti en 1941 ;

Musique 
 Souvenirs, un groupe pop danois.
Souvenirs, une chanson de 1959 de Barbara Evans
 Souvenirs, un album de 1974 du chanteur américain Dan Fogelberg ;
 Souvenirs, un album de 1998 de la chanteuse australienne Tina Arena ;
 Souvenirs, un album de 1998 du chanteur Big Tom ;
 Souvenirs, un album de 2000 de la chanteuse américaine Bettye Lavette ;
 Souvenirs, un album de 2003 du groupe néerlandais The Gathering ;
 Souvenirs, un album de 2006 du groupe Tosca.

Voir aussi 
 Souvenez-vous, prière catholique à la Bienheureuse Vierge Marie
 
 
 
 

Homonymie de titre